La Torre ima više značenja:
 La Torre, Caserta
 La Torre, Firenze
 La Torre, Modena
 La Torre, Pesaro-Urbino
 La Torre, Viterbo